Сомогур або Самогур (*д/н —після 1202) — половецький хан.

Життєпис 
Походив з роду Тертер-оба. Був сином хана Сутоя. Ім'я походить від тюркського samgur/samur, тобто «соболь». Про нього відомо замало. Зазвичай діяв разом з братом Котяном. Напевне 1193 року бився проти руських князів, проте без особливого успіху.

Був запеклим ворогом Романа Мстиславича, князя Галицького, проти якого укладав союзи з руськими князями. Втім у 1201 році зазнав поразки від останнього. У 1205 році разом з Рюриком II брав участь у поході проти Галича. Згодом видав свою доньку за Мстислава Удатного (хрещено її як Марія).

Про подальшу долю відсутні відомості. Можливо діяв разом з братом Котяном.

Джерела 
 Плетнева С. А. Половицы — М.: Наука, 1990. — С.73
 Хазарский альманах / Ред. кол.: О. Б. Бубенок (глав. ред.), В. Я. Петрухин (зам. гл. ред.) и др. — М., 2016. — Т. 14. — С.189

Половецькі хани